Do soutěže smíšené čtyřhry na pařížském grandslamu French Open 2015 nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla dvojice Anna-Lena Grönefeldová a Jean-Julien Rojer, která ve druhém kole skončila na raketách páru Čan Jung-žan a John Peers.

Roli favoritů potvrdil druhý nasazený pár Bethanie Matteková-Sandsová a Mike Bryan, který ve finále zdolal česko-polskou dvojici Lucie Hradecká a Marcin Matkowski ve dvou setech. Matteková-Sandsová si tak připsala druhý mixový titul a pro Bryana to byla čtvrtá trofej ze smíšené soutěže grandslamu.

V úvodní sadě měli Matkowski s Hradeckou za stavu 5–3 na gamy dva setboly. Při Polákově podání však ani jeden nevyužili. Češka původně plánovala do turnaje nastoupit s tradičním spoluhráčem Františkem Čermákem, s nímž by se však do soutěže nekvalifikovala. Obě finalistky na sebe narazily také v semifinále ženské čtyřhry.

Vítězové si do žebříčků čtyřher nepřipsali žádné body a rozdělili si částku 114 000 eur, finalisté pak poloviční prémii.

Nasazené páry 
  Sania Mirzaová /  Bruno Soares (1. kolo)
  '''Bethanie Matteková-Sandsová /  Mike Bryan (vítězové)
  Jelena Vesninová /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Marc López (1. kolo)
  Caroline Garciaová /  Bob Bryan (1. kolo)
  Kristina Mladenovicová /  Daniel Nestor (2. kolo)
  Tímea Babosová /  Alexander Peya (čtvrtfinále)
  Martina Hingisová /  Leander Paes ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2015